Гамера:

 Гамера — гигантская черепаха из популярной одноимённой серии фильмов о кайдзю, созданных Daiei Motion Picture Company.
 Гамера — кайдзю-фильм кинокомпании Daiei.

См. также